Guillaume d’Aigrefeuille (1326–1369) – francuski duchowny, kardynał
 Guillaume d’Aigrefeuille (1339–1401) – francuski duchowny, kardynał